Тревор Роберт Брайс (; р. 1940) — австралийский хеттолог, специалист по истории Ближнего Востока древнего и классического периодов, профессор Квинслендского университета.

В 1999 году Брайс выпустил книгу «The Kingdom of the Hittites» («Хеттское царство»), которая быстро завоевала популярность среди англоговорящих читателей. Обновлённая версия книги, включающая в себя дополнительные 90 страниц, выпущена в 2005 году.

Награды 
 1989 — членство в Australian Academy of the Humanities
 2001 — Медаль Столетия (Австралия)
 2010 — доктор изящной словесности Квинслендского университета

Работа Брайса освещена в эпизоде «Правда Трои» документального телесериала «Горизонт».

Научные труды

Примечания 

Хеттологи